Hengeler ist

der Familienname folgender Personen:
 Adolf Hengeler (1863–1927), deutscher Kunstmaler
 Hans Hengeler (1902–1982), deutscher Jurist, Industrieanwalt, einer der Gründer der Anwaltssozietät Hengeler Mueller
 Paul Henggeler (auch Hengeler; 1773–1864), Schweizer Dichter

der Ortsname von:
 Hengeler (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Hengeler (Stadtlohn), Weiler von Stadtlohn, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Hengeler Mueller, international tätige Anwaltssozietät, Schwerpunkt Wirtschaftsrecht
 Henggeler